Серве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 85 км на схід від Ам'єна, 22 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 116 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 290,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серве на сайті французького Національного інституту географії
 Серве на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серве на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серве на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена